Saung Naga (Batu Raja Barat), een plaats in Indonesië
Saung Naga (Buay Runjung), een plaats in Indonesië
Saung Naga (Peninjauan), een plaats in Indonesië
Saung Naga (Kikim Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing